Wanborough kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Wanborough, Wiltshire, England, Borough of Swindon, 
 Wanborough, Surrey, England